Sheperd ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Sheperd, deutscher Trance-DJ
 Karen Sheperd (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin, Stuntfrau und Kampfkünstlerin